Empress of Britain bezeichnet:

 Empress of Britain (Schiff, 1906), ein Passagierschiff
 Empress of Britain (Schiff, 1931), ein Passagierschiff
 Empress of Britain (Schiff, 1956), ein Passagierschiff